Das Acura Classic 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in San Diego. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 27. Juli bis zum 4. August 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
2002